Le premier tour des élections municipales françaises de 2020 à Nogent-sur-Marne  a eu lieu le . Le second tour, initialement prévu le , est reporté au  en raison de la pandémie de maladie à coronavirus. Il s'agit du renouvellement du conseil municipal. Comme dans toutes les communes de  et plus, les élections à Nogent-sur-Marne sont municipales et intercommunales. Chaque bulletin de vote comporte deux listes : une liste de candidats aux seules élections municipales et une liste de ceux également candidats au conseil métropolitain.

Mode de scrutin 

Le mode de scrutin à Nogent-sur-Marne est celui des villes de plus de  : la liste arrivée en tête obtient la moitié des  du conseil municipal. Le reste est réparti à la proportionnelle entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Un deuxième tour est organisé si aucune liste n'atteint la majorité absolue et au moins 25 % des inscrits au premier tour. Seules les listes ayant obtenu aux moins 10 % des suffrages exprimés peuvent s'y présenter. Les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés peuvent fusionner avec une liste présente au second tour.

Contexte historique et politique 

Depuis 2001, le maire de Nogent-sur-Marne est Jacques J. P. Martin. Il fut réélu à deux reprises :
 En 2008, avec 46,23 % des voix au second tour contre une liste de droite et une liste de gauche.
 En 2014, avec 50,78 % des voix au second tour contre deux listes de droite et une liste de gauche. Sa liste obtient  sur 39 au conseil municipal (les trois listes d'opposition en possédant chacune trois).

Le troisième mandat de Jacques J. P. Martin est notamment marqué par la construction du centre d'affaires Nogent-Baltard et la rénovation du Pont de Nogent. En 2019, le maire de Nogent-sur-Marne quitte Les Républicains avant de réintégrer le parti quelques mois plus tard.

En juin 2019, Gilles Hagège, adjoint au maire, démissionne de ses fonctions et annonce sa candidature à l'élection municipale de 2020. Il est suivi par trois membres de la majorité.
Quelques mois plus tard, en novembre 2019, un autre adjoint, Philippe Pereira, est désigné comme tête de la liste de La République en marche à Nogent-sur-Marne. En parallèle, Frédéric Lamprecht, soutenu du MoDem annonce également sa candidature.

Listes candidates au  tour

Gauche 

En 2014, deux listes de gauche étaient candidates à l'élection municipale. L'une d'entre elles s'est qualifiée pour le second tour et a obtenu trois sièges au conseil municipal.

En , les écologistes et les socialistes se réunissent autour de Paola Pietrandrea dans la liste Nogent - Solidarité, Écologie, Citoyenneté qui est la seule liste de gauche candidate aux élections municipales.

Centre 

En novembre 2019, Philippe Pereira est désigné par La République en marche comme candidat de ce parti à Nogent-sur-Marne. Il présente la liste Nogent - Nouvelle Ere au premier tour.

Par ailleurs, Frédéric Lamprecht, présente une liste centriste soutenue du MoDem.

Droite 

Aux élections municipales de 2014, hormis la liste de Jacques J. P. Martin, deux autres listes de droite ont obtenu chacune trois sièges au conseil municipal.

Jacques J. P. Martin est candidat à sa réélection et présente la liste Ensemble Aimons Notre Ville. Gilles Hagège, un de ses anciens adjoints est également candidat aux élections municipales avec la liste Ambition Pour Nogent.

Par ailleurs, une autre liste de droite menée par Pierre Boixareu est candidate au premier tour de l'élection municipale.

Divers 

Une liste diverse conduite par Marc Azari, ancien conseiller municipal de 2008 à 2014 et candidat à l'élection municipale de 2014 est également présente au premier tour de l'élection municipale.

Campagne d'entre deux tours 

À l'issue du premier tour de l'élection, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue des suffrages, c'est pourquoi un second tour est organisé. Celui-ci, initialement prévu le  est reporté au  en raison de la pandémie de Covid-19.

Le maire sortant, Jacques J. P. Martin est arrivé en tête du premier tour avec 32 % des voix, suivi de ses anciens adjoints Gilles Hagège et Philippe Pereira. Les listes de Paola Pietrandrea et Frédéric Lamprecht obtiennent également plus de 10 % des voix et peuvent par conséquent être candidates au second tour. Quant aux deux autres listes menées par Marc Azari et Pierre Boixareu, elles ont recueilli moins de 5 % des voix et ne peuvent pas fusionner avec des listes qualifiées. Ces deux candidats apportent néanmoins leur soutien à un candidat présent au second tour : Gilles Hagège pour Marc Arazi et Jacques J. P. Martin pour Pierre Boixareu.

Le , Gilles Hagège et Fréderic Lamprecht déposent une liste fusionnée intitulée Union Pour Nogent Avec Gilles Hagège et Fréderic Lamprecht.
En parallèle, la liste de Philippe Pereira fusionne avec celle de Jacques J. P. Martin le .
Seule la liste de Paola Pietrandrea n'évolue pas entre les deux tours.

Au second tour, la liste de Jacques J. P. Martin l'emporte avec  d'avance sur celle de Gilles Hagège.

Résultats

Composition du conseil municipal de Nogent-sur-Marne au 3 juillet 2020

Élection du maire 

L'élection du maire s'est déroulée lors du conseil municipal du 3 juillet 2020.

Amina Yelles-Chaouche, élue de la liste d'opposition Nogent - Solidarité, Ecologie, Citoyenneté propose la candidature de Paola Pietrandrea, tête de cette liste et de nationalité italienne. Néanmoins, compte-tenu de la possibilité des ressortissants de l'Union Européenne d'être conseiller municipal mais l'interdiction d’exercer les fonctions de maire, cette candidature n'est pas validée.

Le maire sortant, Jacques J. P. Martin est réélu pour un quatrième mandat en obtenant l'unanimité des suffrages exprimés.

Voir aussi

Articles connexes 
 Élections municipales de 2020 dans le Val-de-Marne
 Élections municipales en France
 Élections municipales françaises de 2020
 Liste des maires de Nogent-sur-Marne

Notes

Références 

Nogent-sur-Marne
Nogent-sur-Marne